Carlo Ardizzoni – avvocato, politico ed editore italiano
 Corrado Ardizzoni – ciclista italiano
 Gaetano Ardizzoni – poeta e scrittore italiano